Кистецефал (, от  «пузырь» и  «голова») — мелкий дицинодонт позднепермской эпохи. Роющее животное, своего рода крот пермского периода. Голова круглая (отсюда название), клыки утрачены. Глаза очень мелкие, вероятно, очень слабое зрение. Тело длинное, ноги короткие, передние лапы — с очень крупными когтями. Общая длина около 33 см. Жил в норах, питался, вероятно, разнообразной (растительной и животной) пищей. Остатки обнаружены в Южной Африке, особенно обильны в верхних слоях поздней перми (дал название зоне Cistecephalus). Один вид — Cistecephalus microrhinus.

Литература 
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы / под ред. А. К. Рождественского, Л. П. Татаринова. — М., 1964. — С. 292—293.

Ссылки 
 http://www.infohub.com/forums/showthread.php?t=8548
 Palaeos Vertebrates 400.725 Therapsida : Neotherapsida : Dicynodontia
 Anomodontia 
 http://research.eas.ualberta.ca/catuneanu/files/Papers_PDF%20files/Catuneanu%20el%20al_Karoo_JAES%202005.pdf

Дицинодонты
Синапсиды пермского периода